Als Krupphusten bezeichnet man einen bellenden Husten mit inspiratorischem Stridor, der entsprechend der zugrundeliegenden Erkrankung

entweder dem (Echten) Krupp, eine spezielle Atemwegsobstruktion im Rahmen einer Diphtherie

oder dem Pseudokrupp, eine Atemwegsobstruktion mit ähnlichen Beschwerden, jedoch ohne Diphtherie-Erreger (z. B. subglottische Laryngotracheitis bei Masernkrupp oder Viruserkrankungen, supraglottische Laryngitis)

zugeordnet wird.